Сухо-Чемровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Целинном районе Алтайского края России. Административный центр — село Сухая Чемровка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 840 человек, в том числе 382 мужчины и 458 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 838 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Сверчково,
 село Сухая Чемровка.

Примечания 

Сельские поселения Целинного района Алтайского края